Pallas har flere betydninger:

 Athene – visdommens gudinde i græsk mytologi, også kaldt Pallas Athene.
 2 Pallas – den største asteroide siden 2006.
 Peter Simon Pallas – tysk zoolog, botaniker og geograf 1741-1811 (forkortes pallas i autornavne for botanik og mykologi).
 Marcus Antonius Pallas – prominent græsk frigiven slave ved de romerske kejserer Claudius og Nero.
 Pallas (søn af Euandros) – i romersk mytologi, søn af kong Euandros
 Pallas (søn af Kreios) – i græsk mytologi, søn af Kreios.